Рокамболь () — главный персонаж цикла авантюрно-уголовных романов XIX века французского писателя Понсона дю Террайя (Понсон дю Террайль, 1829—1871); нарицательное имя для авантюриста. Персонаж был настолько популярен среди читателей, что во французском языке появилось используемое и поныне слово «рокамбольный» (), то есть «невероятно-удивительный» или «в стиле Рокамболя». Первый среди литературных супергероев: он почти на 50 лет старше Арсена Люпена (1905), за которым последовали истории о Фантомасе (1911), Тарзане (1912) и других.

Происхождение имени 
По его собственному признанию, Понсон дю Террай попросту открыл справочник по садоводству и взял из него название  («лук причесночный»), которое показалось ему достаточно «звонким» .

Список романов 
«Удивительные похождения Рокамболя» выходили из печати в журнальном варианте (первым стал «», чей тираж благодаря этой публикации взлетел вверх) и книгами карманного формата. Один только издательский дом «Марабу» выпустил 11 книг.

Весь цикл называется «Похождения Рокамболя, или Парижские драмы» () (1859—1884):
 «Таинственное наследство» ()
 «Клуб Червонных валетов» ()
 «Похождения Рокамболя» () и продолжение «Мщение Баккара» ()
  в четырёх частях:
  и 
  и 
 «Воскресший Рокамболь» () в четырёх частях:
 «Тулонский острог» (), , , «Искупление» () и «Месть Василисы» ()
 «Последнее слово о Рокамболе» () в пяти частях:
 «Опустошители» (), « Миллионы цыганки» (), «Клуб весёлых кутил» (), «Прекрасная садовница» () и «Возвращение Рокамболя» ()
 «Правда о Рокамболе» в четырёх частях:
 , ,  и 
 «Лондонская нищета» () в восьми частях:
 «Ньюгетские подземелья» (Newgate), , «Драма в Индии» (), , «Любовные похождения Лимузена» (), , «Дом Сумасшедших» () и 
  и «Верёвка повешенного» ()

В первых трёх романах Рокамболь выступает на стороне преступности, затем после пребывания за решёткой перевоспитывается и переходит на сторону добра. Понсон дю Террайль предпринял несколько попыток «убить» поднадоевшего ему героя, но каждый раз по требованию читателей со временем «воскрешал» его.

После смерти Понсона дю Террайля серию продолжали Констан Геру и другие авторы. С 1922 по 1933 год некий Фредерик Валад опубликовал ещё 8 романов о Рокамболе.

В 2002—2005 годах крупное издательство Gallimard выпустило в свет пять новых книг о приключениях Рокамболя, которые сочинил Мишель Онекер.

Литературные влияния 
В романе «Правда о Рокамболе» Понсон указал, что испытал влияние Эжена Сю, Александра Дюма и Поля Феваля. По утверждению , автора классического труда по истории детективного жанра, в образе Рокамболя просматриваются черты байронического героя. Кроме того, Режи Мессак полагает возможным влияние первых томов «Рокамболя» на роман Виктора Гюго «Отверженные».

Отзывы о Рокамболе 

Многие литераторы отзывались об этом романном цикле иронично, воспринимая его как «чтение для домохозяек»: «Мидинетки, рабочие, одним словом, простолюдины жили исключительно Рокамболем... Другая, более просвещённая часть публики, читала роман тайком»  Этот стереотип нашёл свое отражение в одном из стихотворений Поля Верлена.

Среди тех, кто уже в XIX веке пытался разобраться в феноменальном успехе Рокамболя, был Жюль Кларети. С его точки зрения, этот герой удовлетворял неизбывную потребность неискушенного читателя в героическом .

Рокамболь в России 
Первые русские переводы романов о Рокамболе вышли в Санкт-Петербурге в 1867 году. Книги о Рокамболе пользовались у нас исключительной популярностью. Как вспоминал в 1931 году русский революционер Н. С. Русанов, «мои сверстники и сверстницы зачитывались уголовными романами Габорио и переживали с замиранием сердца все воплощения „Рокамболя“ и „Воскресшего Рокамболя“». Этими книгами увлекался в юности и Максим Горький. Позже он вспоминал: «Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств…». Известный книговед Николай Рубакин — в одиннадцатилетнем возрасте он написал пьесу на основе Рокамболя — замечал, что «глупая книга очень много даёт умному читателю, как, например, „Рокамболь“ Глебу Успенскому». В 1882 году Чехов сочинил пародийный рассказ под названием «Тайны ста сорока четырёх катастроф, или русский Рокамболь» (опубликован в 1923). «Русским Рокамболем» часто именовали также агента охранки и известного авантюриста И. Ф. Манасевич-Мануйлова.

Интересные факты 

 Эмиль Золя, прочитав «Преступление и наказание», заметил: «Немногим выше Рокамболя». (Золя был не единственным из французских литераторов, кто воспринимал это сочинение Достоевского прежде всего как остросюжетный детектив).
 В Москве дворянская молодёжь, подражая описанному в книге клубу «Червонных валетов», создала в 1871—1875 годах одноимённую группу, занимавшуюся вымогательством и мошенничеством. 
 Единственное собрание сочинений Понсона дю Террайля было издано в Санкт-Петербурге в 30 томах типографией В. А. Тихонова (1901—1904).

Адаптации 
 Существуют многочисленные комиксы о приключениях Рокамболя. В 1940-е годы такие комиксы рисовали Гастон Низаб и Андре Галлан.
 Фильм «Рокамболь, или Похождения знаменитого авантюриста в России», 1917, реж. Вячеслав Ленчевский, актеры: Александр Гейрот, Пётр Леонтьев.
 Жак де Баронселли в 1948 году снял два фильма о Рокамболе. В 1963 году новую попытку перенести приключения Рокамболя на киноэкран предпринял Бернар Бордери.
 Французский телесериал «Рокамболь» (1964—1965) включает 78 серий по 13 минут каждая.
 Телесериал «Проклятие Дюран» (Россия, 1993) снял Виктор Титов.

Примечания 

Персонажи французской литературы
Вымышленные детективы
Супергерои
Вымышленные авантюристы
Метапрозаические персонажи‎